Марсело Эррера (): Эррера, Марсело (футболист, 1966) (род. 1966) — аргентинский футболист, тренер.
 Эррера, Луис Марсело (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Эррера Мансилья, Марсело Андрес (род. 1998) — аргентинский футболист.